Гагры:
 Гагры — город в Абхазии.
 «Гагры» — миноносец типа «Сухум». С 1895 года — миноносец № 254.

См. также